QCM steht für:
 Cartier Railway (AAR-Code), kanadische Eisenbahngesellschaft
 Quartz Crystal Microbalance, dt. Quarzkristall-Mikrowaage
 Quality Capital Management, britischer Hedgefonds

qcm steht für:
 Quadratzentimeter, veraltete Abkürzung, heute cm²

Abkürzung